

Astronomia 
 M56 – oggetto del Catalogo di Messier

Trasporti 
 M56 – autostrada britannica tra Manchester e Chester
 M56 – vecchio nome della strada russa A360

Armamenti 
 M56 Scorpion
 Obice da montagna M56

Militaria 
 M-1956 Load-Carrying Equipment